Colart steht für:

 Colart (Unternehmen), internationaler Konzern der Künstlermaterialien
 Colart de Brimeu (Florimond III)